Pau FC is een Franse voetbalclub uit Pau, de hoofdstad van het departement Pyrénées-Atlantiques en werd in 1904 opgericht als Bleuets Notre-Dame de Pau.

Tot 1959 speelde de club in de katholieke voetbalbond en sloot zich dan als FC Pau aan bij de Franse voetbalbond. De huidige naam werd in 1995 aangenomen. In 2008 degradeerde de club naar de vierde klasse. In 2016 promoveerde de club weer. In 2019/20 werd het seizoen voortijdig beëindigd door de coronacrisis en werd beslist om de top twee te laten promoveren, Pau stond op dat moment eerste, met slechts één punt voorsprong op USL Dunkerque en twee op US Boulogne waardoor de club voor het eerst in zijn bestaan naar de Ligue 2 promoveerde.

Erelijst
Championnat National
 2020

Eindklasseringen

Externe links
  Officiële website

Franse voetbalclub
Pau
Sportclub in Nouvelle-Aquitaine
Sport in Pyrénées-Atlantiques